Gaoxing kan syfta på följande platser:

Kina 

 Gaoxing (köping i Kina, Shandong), 
 Gaoxing (köping i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar